

Силва — річка в Свердловській області та Пермському краї, ліва притока Чусової
 Силва — село, Шалинський міський округ, Свердловська область